A Avenida Ville Roy é uma avenida de Boa Vista, Roraima. Sediou o carnaval de Boa Vista em 2010, entre os dias 12 e 16 de fevereiro, tendo oito blocos passado pela rua.

Boa Vista (Roraima)